Die Proton Malaysian Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 28. September bis 4. Oktober 2009 in Kuala Lumpur stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bangkok die Thailand Open gespielt, die genau wie die Proton Malaysian Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Das Turnier wurde zwischen 1996 und 2008 nicht ausgetragen. Letztmaliger Sieger im Einzel war der Chilene Marcelo Ríos. In diesem Jahr standen sich Nikolai Dawydenko und Fernando Verdasco im Finale gegenüber. Der topgesetzte Dawydenko gewann das Finale in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5. Nach den Siegen in Hamburg und Umag, war dies bereits sein dritter Turniersieg in diesem Jahr sowie sein 17. Karrieretitel. Im Doppel siegten John McEnroe und Mark Philippoussis bei der letzten Austragung. Dieses Jahr gewann die polnische Paarung Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski gegen Igor Kunizyn und Jaroslav Levinský in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:1. Für das polnische Duo war es der zweite gemeinsame Titel in diesem Jahr und der zehnte gemeinsame Titel insgesamt in ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 850.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 947.750 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. September 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Malaysian Open, Kuala Lumpur
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Kuala Lumpur